Дифференциация (от  — «различие») — разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части.
 Дифференцировка клеток — в биологии процесс специализации первоначально однородных клеток.
 Дифференциация доходов населения — в экономике различия и неоднородность в уровне доходов.
 Дифференциальная эволюция — метод нахождения и ранжирования глобального минимума (или максимума) функций от многих переменных.
 Семантический дифференциал — метод разделения оценок относительно координат объекта в семантическом пространстве.
Дифференциация диагноза в медицине - различение, исключение похожих диагнозов.

См. также 
 Дифференцирование
 Интеграция
 Дифференциальная диагностика
 Цветовая дифференциация штанов